Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková erano le detentrici del titolo, ma sono state sconfitte al primo turno da Nadiia Kichenok e Abigail Spears.

In finale Tímea Babos e Kristina Mladenovic hanno sconfitto Duan Yingying e Zheng Saisai con il punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie 

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (primo turno)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (campionesse)
  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová (terzo turno)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (quarti di finale)
  Samantha Stosur /  Zhang Shuai (quarti di finale)
  Elise Mertens /  Aryna Sabalenka (semifinale)
  Nicole Melichar /  Květa Peschke (quarti di finale)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (secondo turno)

  Anna-Lena Grönefeld /  Demi Schuurs (secondo turno)
  Lucie Hradecká /  Andreja Klepač (terzo turno)
  Victoria Azarenka /  Ashleigh Barty (terzo turno)
  Eri Hozumi /  Makoto Ninomiya (primo turno)
  Alicja Rosolska /  Yang Zhaoxuan (secondo turno)
  Irina-Camelia Begu /  Mihaela Buzărnescu (primo turno)
  Kirsten Flipkens /  Johanna Larsson (semifinale)
  Darija Jurak /  Raluca Olaru (primo turno)

Clicca sul numero di testa di serie di una coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Riserve 

  Vitalia Diatchenko /  Natela Dzalamidze (secondo turno)
  Nao Hibino /  Renata Voráčová (primo turno)

  Astra Sharma /  Luisa Stefani (primo turno)

Clicca sul numero di una coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Wildcard 

  Loudmilla Bencheikh /  Cori Gauff (primo turno)
  Julie Belgraver /  Mylène Halemai (primo turno)
  Estelle Cascino /  Elixane Lechemia (primo turno)
  Aubane Droguet /  Séléna Janicijevic (primo turno)

  Fiona Ferro /  Diane Parry (terzo turno)
  Amandine Hesse /  Jessika Ponchet (primo turno)
  Chloé Paquet /  Pauline Parmentier (primo turno)

Clicca sul numero di una coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2019